В отборочной группе 10 молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 играли сборные Франции, Уэльса, Румынии, Боснии и Герцеговины и Мальты.

Итоговая таблица

Результаты матчей 

Отборочный турнир